À l'origine Zürcher désigne les habitants de Zurich.

 Amélie Zurcher (1858-1947), instigatrice de la découverte de la potasse dans le sous-sol sud-alsacien ;
 Erik Zürcher (1928 - 2008), sinologue néerlandais ;
 Erik-Jan Zürcher (né en 1953), turcologue et historien néerlandais ;
 Ernst Zürcher (né en 1951), ingénieur forestier suisse ;
 Jean Zurcher (1918-2003), théologien, philosophe de l’Église adventiste du septième jour ;
 Ramon Zürcher (1982-), réalisateur suisse.

Noms dérivés 
 Zürcher, marque de moteurs, disparue.